

Codici 
 LUK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Cincinnati (Lunken Field) (Stati Uniti d'America)
 LUK – codice vettore ICAO della compagnia aerea LUKoil-Avia (Russia)

Musica 
 Luk – canzone di Lucio Dalla dall'album Bugie